Шасе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 115 км на схід від Нанта, 50 км на південний схід від Анже.

Історія 

1 січня 2019 року Шасе, Брезе i Сен-Сір-ан-Бур було об'єднано в новий муніципалітет Бельвінь-ле-Шато.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 553 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1382,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки

Посилання 
 Шасе на сайті французького Національного інституту географії
 Шасе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Шасе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара